Slovo spoušť má několik významů:

 Spoušť (spouštěcí zařízení)
 spoušť zbraně – mechanismus, který slouží k výstřelu zbraně
 spoušť fotoaparátu – technické zařízení sloužíci k exponování fotografie
 dálková spoušť – zařízení připojené k fotoaparátu
 samospoušť – funkce nebo vybavení fotoaparátu
 spoušť (databáze) – automatizovaná událost vyvolaná definovanou akcí nad tabulkou
 spoušť – následek zpustošení

v kultuře
 Spoušť (film) – americký film z roku 2005 režisérky Barbary Kopplové
 Spoušť (kniha) – sci-fi román z roku 1999 A. C. Clarka a M. P. Kube-McDowella

Související články 

 poušť (rozcestník)

Externí odkazy